Laurel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Laurel, Mexiko, ort, Veracruz, Ixcatepec,

USA 

 Laurel, Delaware, ort, Sussex County, 
 Laurel, Florida, ort, Sarasota County, 
 Laurel, Indiana, ort, Franklin County, 
 Laurel, Maryland, ort, Prince George's County, 
 Laurel, Mississippi, countyhuvudort, Jones County, 
 Laurel, Virginia, ort, Henrico County, 
 Laurel, Iowa, ort, Marshall County, 
 Laurel, Nebraska, ort, Cedar County, 
 Laurel, New York, ort, Suffolk County, 
 Laurel, Montana, ort, Yellowstone County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar